Catherine Bernié-Boissard (1952), géographe et femme politique française ;
 Jean-Louis Bernié (1953), homme politique français.